Grayson County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Grayson County, Kentucky
 Grayson County, Texas
 Grayson County, Virginia